Фери́т Орха́н Паму́к (; род. 7 июня 1952, Стамбул, Турция) — современный турецкий писатель, сценарист и общественный деятель, лауреат нескольких национальных и международных литературных премий, в том числе Нобелевской премии по литературе (2006). Популярен как в Турции, так и за её пределами, произведения писателя переведены на более чем пятьдесят языков. Известен своей гражданской позицией в отношении геноцида армян и дискриминации курдов в Турции, не совпадающей с мнением официальных турецких властей.

Биография 
Родился в состоятельной семье инженера, имеет черкесские корни со стороны матери. Учился в находящемся в Стамбуле американском колледже . После его окончания по настоянию семьи поступил в технический университет Стамбула — родители хотели, чтобы он стал инженером-строителем, — но через три года оставил его, чтобы стать профессиональным писателем.

В 1977 Памук окончил институт журналистики Стамбульского университета. С 1985 по 1988 год жил в США и работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке, затем вернулся в Турцию. До 2007 года жил в Стамбуле, но после убийства турецким экстремистом известного правозащитника армянского происхождения Гранта Динка вернулся в Нью-Йорк.

12 октября 2006 Орхану Памуку была присуждена Нобелевская премия по литературе, с формулировкой — автору, «который в поисках меланхоличной души родного города, нашёл новые символы для столкновения и переплетения культур».

С 2007 года является профессором Колумбийского университета, где каждую осень ведёт курс по писательскому мастерству и истории мировой литературы. Иностранный член Американского философского общества (2018).

С 1982 по 2001 был женат на русской, Елене Турегиной, имеет дочь. Некоторое время Памуку приписывали отношения с известной индийской писательницей Киран Десаи. С 2010 года гражданской супругой Орхана Памука является Аслы Акъяваш, которую связывают с писателем продолжающиеся много лет отношения.

Творчество 
Первое крупное произведение — семейный роман-сага «Джевдет-бей и его сыновья», в котором рассказывается история нескольких поколений стамбульской семьи.

Основные темы творчества писателя — конфликт и противостояние между востоком и западом, исламом и христианством, традициями и современностью. Например, конфликт между западничеством и исламизмом в современной Турции является главной темой вышедшей в 2002 году книги «Снег».

Действие почти всех книг Памука происходит в Стамбуле. Вышедшая в 2003 году книга «Стамбул. Город воспоминаний» представляет собой цикл связанных друг с другом очерков и соединяет повествование о Стамбуле с автобиографическими мотивами.

Опубликованный в 2008 году роман «Музей невинности» посвящён вещам как отражению реальности прошлого. По словам Памука, он формирует коллекцию для музея старых вещей, подобного тому, который описан в книге. 28 апреля 2012 года Музей невинности открыл свои двери.

В 2016 году в России были опубликованы два новых романа Памука «Мои странные мысли» и «Рыжеволосая женщина» в переводе Аполлинарии Аврутиной.

Обвинения 
Гражданская позиция писателя по спорным вопросам сделала его человеком, вызывающим споры среди соотечественников. Некоторые восхищаются его гражданским мужеством и стойкостью, другие считают его предателем родины.

В 2005 году турецкое правительство подало на него в суд. Поводом послужила его фраза из интервью, данного швейцарскому изданию «Das Magazin» в феврале 2005: «В Турции было убито тридцать тысяч курдов и один миллион армян. Об этом никто не говорит, и меня ненавидят за то, что я говорю об этом». По словам Памука, после публикации этого интервью он стал объектом кампании ненависти, из-за которой был вынужден покинуть Турцию, но вскоре вернулся назад, несмотря на обвинения. В интервью BBC он сказал: То, что случилось с Оттоманскими (турецкими) армянами в 1915 году, было самым большим секретом, скрытым от турецкой нации; эти события были табу. Но сейчас мы должны быть в состоянии говорить о прошлом.

Процесс над Памуком должен был начаться 16 декабря 2005 года, но был перенесён на 7 февраля 2006 года, однако 22 января Министерство юстиции отозвало иск.

Обвинения Памука вызвали реакцию за границей. В первую очередь этот процесс поднял вопрос соблюдения в Турции свободы слова, вопрос, особо важный в свете возможного вступления Турции в Европейский Союз. 1 декабря 2005 года организация «Международная амнистия» потребовала отмены статьи № 301 турецкого уголовного кодекса (статья предусматривает лишение свободы сроком до трёх лет за оскорбления Турции и турецкой идентичности) и прекращения преследования Памука и ещё шести человек, обвиняемых по этой статье. 13 декабря восемь всемирно известных писателей — Жозе Сарамагу, Габриэль Гарсиа Маркес, Гюнтер Грасс, Умберто Эко, Карлос Фуэнтес, Хуан Гойтисоло, Джон Апдайк и Марио Варгас Льоса — выступили с заявлением в поддержку Памука.

В итоге в конце марта 2011 года суд района Шишли (Стамбул) приговорил писателя за указанный эпизод к штрафу в размере 6 тысяч лир ($3850).

Интересно, что в книге «Стамбул. Город воспоминаний» Памук пишет о расправах турок над стамбульскими армянами и греками уже в середине XX века.

В 2021 году на Орхана Памука снова завели дело по статье 301, на этот раз по обвинению в оскорблении Ататюрка и турецкого флага в новом романе Памука «».

Библиография 
 «Джевдет-бей и его сыновья» /  (1982, рус. перевод 2007)
 «Дом тишины» /  (1983, рус. перевод 2007)
 «Белая крепость» /  (1985, рус. перевод 2004)
 «Чёрная книга» /  (1990, рус. перевод 1999)
 «Скрытые лица» /  (1992)
 «Новая жизнь» /  (1994, рус. перевод 2007)
 «Меня зовут Красный» /  (1998, рус. перевод 2001)
 «Другие цвета» /  (1999, рус. перевод 2008)
 «Снег» /  (2002, рус. перевод 2006)
 «Стамбул. Город воспоминаний» /  (2003, рус. перевод 2006)
 «Музей невинности» /  (2008, рус. пер. 2009)
 «Изображения ландшафтов: жизнь, улицы, литература» /  (2010)
 «Наивный и сентиментальный романист» /  (2011)
 «Мои странные мысли» / тур. Kafamda Bir Tuhaflık (2014, рус. перевод 2016)
 «Рыжеволосая женщина» / тур. Kırmızı Saçlı Kadın (2016)
 «» / тур. Veba Geceleri (2021)

См. также 
 «Простите нас»

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Орхан Памук: Новости, биография, книги и др.  
 Орхан Памук на литературном сайте The Ledge

Турецкие писатели
Писатели-постмодернисты
Лауреаты Нобелевской премии из Турции
Цензура в Турции
Иностранные члены Американского философского общества
Выпускники Стамбульского университета
Лауреаты премии «Золотой апельсин»
Почётные доктора Джорджтаунского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Босфорского университета
Почётные доктора Католического университета Брюсселя
Почётные доктора Софийского университета
Члены Американской академии искусств и наук
Общественные деятели Турции